Federico Luis, príncipe de Gales (Federick Louis; Hannover, 31 de enero de 1707-Londres, 31 de marzo de 1751) fue heredero al trono británico desde 1727 hasta su muerte. Nombrado príncipe de Gales en 1729, era el hijo mayor del rey Jorge II de Gran Bretaña. Es conocido por las relaciones hostiles que mantuvo con sus padres.

Biografía 

Federico Luis nació en el palacio de Herrenhäuser, en Hannover, el 20 de enero de 1707, siendo el primogénito de los nueve hijos del príncipe Jorge Augusto de Brünswick-Luneburgo (futuro rey Jorge II de Gran Bretaña) y de Carolina de Brandeburgo-Ansbach. De acuerdo con el Acta de Establecimiento emitida por el Parlamento inglés, Federico pasó a ser un heredero directo del trono británico.

Al subir al trono su abuelo como Jorge I en 1714, sus padres tuvieron que salir del país rumbo a Inglaterra dejando en Hannover a Federico, de apenas 7 años de edad, y al que no volvieron a ver hasta que llegó a Inglaterra en 1728 siendo ya un adulto. Para entonces, ya tenían varios hijos más pequeños, y rechazaron a Federico como su hijo y como persona, refiriéndose a él como un "recogido" y apodándolo "griff", diminutivo de la bestia mítica conocida como griffin (grifo). Su abuelo lo creó duque de Gloucester en 1717 y duque de Edimburgo en 1726. 
 
Los motivos para la mala relación entre Federico y sus padres se podrían deber al hecho de que su abuelo lo había designado, siendo aún un niño, como el representante de la casa de Hannover en Alemania, y como tal tuvo que presidir ocasiones oficiales en ausencia de sus padres. No le permitieron ir a Inglaterra hasta que su padre tomó el trono como rey Jorge II de Gran Bretaña el 11 de junio de 1727. 

Él tenía una férrea voluntad propia y patrocinó una corte de "oposición" a su padre en su residencia, Leicester House. Federico y su grupo apoyaron la Ópera de la Nobleza en Lincoln's Inn Fields como rival de la ópera —con patrocinio real— de Händel en el Teatro Drury Lane. Federico era un amante genuino de la música que tocaba el chelo; gozaba de las ciencias naturales y de los artes, convirtiéndose en una espina clavada en el costado de sus padres, frustrando cada ambición de estos y buscando siempre la forma de oponérseles en todo, según contaba el chismoso de la corte, Lord Hervey. En la corte, el favorito universal era el hermano más joven de Federico, el príncipe Guillermo Augusto, duque de Cumberland, hasta el punto de que el rey trató de ver alguna manera de desplazar a Federico en la sucesión. No obstante, fue investido formalmente con el título de príncipe de Gales en 1729.

Al contrario del rey, Federico era un culto aficionado de la pintura, siendo el mecenas de artistas inmigrantes tales como Jacopo Amigoni y Jean-Baptiste van Loo, quien pintó los retratos del príncipe y de su esposa para el campeón de Federico, Guillermo Pulteney, 1er conde de Bath. La lista de otros artistas que él empleó -Philip Mercier, Juan Wootton, Phillips y el francés José Goupy- representa a algunas de las figuras principales del Rococó Inglés. La lancha-remolque realizada para él por Guillermo Kent en 1732 todavía se preserva, aunque el palacio construido por Sir Guillermo Chambers en Kew para su viuda Augusta (1757) fue demolido en 1802. 

Habiendo acumulando grandes deudas, Federico consiguió una renta de su solvente amigo, Jorge Bubb Dodington. El rey se rehúsa a darle la ayuda económica que él consideraba le correspondía por su rango, viéndose el Parlamento en la penosa necesidad de intervenir, dando como resultado aún más resentimiento entre padre e hijo.

Matrimonio y descendencia 

Aunque en su juventud fue indudablemente un despilfarrador y un mujeriego —tuvo tres hijos ilegítimos estando aún soltero—, Federico sentó cabeza cuando se casó, en el palacio de St. James, el 8 de mayo de 1736, con la princesa Augusta de Sajonia-Gotha (1719-1772), de apenas 16 años de edad, y pronto se convierte en un devoto hombre de familia. De este matrimonio nacieron nueve hijos:

 Augusta Carlota (n. palacio de St. James, 31 de julio de 1737-m. Brünswick House, Blackheath, Greenwich, 23 de marzo de 1813), casada con Carlos II Guillermo, duque de Brünswick-Wolfenbüttel.

 Jorge III Guillermo Federico (n. Norfolk House, 4 de junio de 1738-m. castillo de Windsor, 29 de enero de 1820), sucesor de su abuelo en el trono.

 Eduardo Augusto (n. Norfolk House, 14 de marzo de 1739-m. Mónaco, 17 de septiembre de 1767), creado duque de York y de Albany (1760).

 Isabel Carolina (n. Norfolk House, 30 de diciembre de 1740-m. palacio de Kew, 4 de septiembre de 1759).

 Guillermo Enrique (n. Leicester House, 14 de noviembre de 1743- m. Gloucester House, 25 de agosto de 1805), creado duque de Gloucester y de Edimburgo (1764).

 Enrique Federico (n. Leicester House, 27 de octubre de 1745-m. Cumberland House, 18 de septiembre de 1790), creado duque de Cumberland y de Strathearn (1766).

 Luisa Ana (n. Leicester House, 8 de marzo de 1749-m. Carlton House, 13 de mayo de 1768).

  Federico Guillermo  (n. Leicester House, 13 de mayo de 1750-m. Leicester House, 29 de diciembre de 1765).

 Carolina Matilde (n. póstuma, Leicester House, 11 de julio de 1751-m. Celle, 10 de mayo de 1775), casada con Cristian VII de Dinamarca.

Con su esposa y sus hijos, vive retirado en el campo, en Cliveden, luego de haber sido desterrado de la corte en 1737.
 
Sus ambiciones políticas se verían incumplidas, pues falleció prematuramente. Aunque la causa de su muerte se ha atribuido comúnmente a un golpe en la cabeza por una pelota de tenis, esta historia es falsa; de hecho, un absceso en el pulmón fue la verdadera causa de su deceso. 

Federico murió en Leicester House, el 31 de marzo de 1751, a los 44 años de edad, siendo sepultado en la abadía de Westminster.

Tuvo 3 hijos ilegítimos:

— Con: Ana de Vane (n. 1705-m. 1736), dama de honor de la reina Carolina:

 Cornwall Fitzfrederick (n. 4 de junio de 1732-m. 3 de febrero de 1736).

 Amelia Fitzfrederick (n. 21 de abril de 1733-m. 22 de abril de 1733).

— Con: Margarita, Condesa de Marsac:

 Carlos de Marsac (n. 1736-m. ?).

Ancestros

Bibliografía 
 Frederick Louis, Príncipe de Gales (en inglés)

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Hannover
Nobles de Reino Unido
Personas de la época georgiana
Príncipes de Gales
Sepultados en la abadía de Westminster
Gales, Federico Luis
Gales, Federico Luis
Gales, Federico Luis
Nacidos en Hannover